Подклет, подклеть, подызбица — название нежилого нижнего этажа под верхним жилым помещением, или нижний, цокольный этаж православного храма.

В русской народной архитектуре каменные подклеты у жилых изб появились начиная с конца XVII века. С XV века (около 1440 года) сохранились подклеты гражданских построек в Великом Новгороде, в московской архитектуре (например — несохранившийся собор Чудова монастыря, Благовещенский собор в Кремле) они известны со второй половины XIV века, в тверской — с конца XIV века. В XVI—XVII веках подклеты постепенно стали выше и их начали часто окружать открытыми галереями.

В Саввино-Сторожевском Ставропигиальном мужском монастыре  подклет Троицкой надвратной церкви использовался в качестве парадного входа во двор монастыря (прием не имеющий повторений в русской архитектуре), через который в монастырь входили монаршие особы, так как  парадного въезда в монастырь не было.

В жилых зданиях подклеты выполняли хозяйственные функции, в них размещались кладовые, склады и другие подсобные помещения. В храмовых сооружениях в подклетах размещались отапливаемые «зимние» помещения или, иногда, усыпальницы .

Родственные термины 
 Воблый подклет — сводчатое подвальное или полуподвальное помещение.
 Глухой подклет — полуподвальное помещение под клетью для содержания скота и хранения запасов.

См. также 
 Подвал
 Русское традиционное жилище
 Клеть

Примечания

Литература 
 

Древнерусская архитектура